«Девча́та» — советский художественный фильм, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1961 году Юрием Чулюкиным по одноимённой повести Бориса Бедного.

Премьера фильма состоялась в Центральном доме кино (ЦДК) в Москве 7 марта 1962 года, накануне Международного женского дня.

Сюжет 
Зима 1961—1962 годов. Из Симферополя в леспромхоз «Бодровский» на Урале приезжает по распределению 18-летняя выпускница кулинарного училища Тося Кислицына. Поселившись в общежитии, она знакомится с соседками Надей Ерохиной, Катей, Анфисой Павловной и Верой Тимофеевной Кругловой. Со всеми, кроме Анфисы, которая работает телефонисткой, у Тоси складываются хорошие отношения, а Веру Круглову она даже называет «мама Вера».

На танцевальном вечере в местном клубе Тося встречает передовика производства, местную знаменитость — Илью Ковригина. Последний играет в шашки с Филей Егоровым, бригадиром конкурирующей бригады. Музыка мешает Илье сосредоточиться, и поэтому он просит выключить её, что вызывает недовольство Тоси. Между ними происходит стычка. Когда Илья выигрывает партию, он приглашает Тосю на танец, но та при всех отказывает ему. Не привыкший к отказам, Илья спорит с Филей на шапку о том, что в течение недели влюбит в себя Тосю.

На следующий день после танцевального вечера Илья с бригадой приходят в столовую и делают вид, что Тося плохо приготовила обед. Поступок Ильи доводит девушку до слёз, а тот совсем перестаёт ходить в столовую. Тогда Тося сама несёт обед Илье и его бригаде. Илья начинает ухаживать за Тосей. Очень скоро он понимает, что Тося не такая, как те женщины, с которыми он встречался раньше, и по-настоящему влюбляется в неё.

Анфиса, подруга Ильи и соседка Тоси, не верит в любовь. Отношения Нади Ерохиной и взрослого пилоправа Ксан Ксаныча вызывают у неё недоверие: она считает, что Надя боится остаться старой девой, так что готова выйти замуж за любого, кто предложит. Вера Круглова, которая, не читая, сжигает письма изменившего ей мужа, вызывает у Анфисы насмешки.

Когда соседки Тоси по комнате начинают верить в любовь Ильи, Анфиса рассказывает им о споре с Филей. Через них о том, что на неё поспорили, узнаёт и Тося. В присутствии Ильи она сообщает Филе, что Илья выиграл спор, после чего убегает в слезах. Илья пытается поговорить с Тосей и объяснить ей, что полюбил по-настоящему, но девушка отказывается ему верить. Друзья предлагают Илье подарить Тосе золотые часы. Сначала девушка с восторгом принимает подарок, но потом отказывается от него. Илья разбивает часы и уходит.

Любовь Ильи к Тосе меняет и его бывшую подругу, Анфису. Она начинает верить, что любовь существует, и пытается изменить своё поведение. Весной все жители леспромхоза строят дома для будущих семейных пар. Илья работает на чердаке одного из домов. Друзья просят девушку отнести туда гвозди. Илья и Тося мирятся и начинают мечтать о будущей совместной жизни.

В ролях 
 Надежда Румянцева — Тося Кислицына, повар на участке леспромхоза
 Николай Рыбников — Илья Ковригин, бригадир лесорубов, передовик производства
 Люсьена Овчинникова — Катя, соседка Тоси по комнате
 Светлана Дружинина — Анфиса Павловна, телефонистка на коммутаторе, соседка Тоси по комнате
 Инна Макарова — Надя Ерохина, соседка Тоси по комнате
 Нина Меньшикова — Вера Тимофеевна Круглова («мама Вера»), соседка Тоси по комнате
 Станислав Хитров — Филя Егоров, бригадир лесорубов, конкурент Ковригина
 Николай Погодин — Сашка, гармонист, жених Кати
 Виктор Байков — Ксан Ксаныч, жених Нади
 Анатолий Адоскин — Вадим Петрович Дементьев, новый начальник-инженер
 Михаил Пуговкин — комендант леспромхоза
 Пётр Кирюткин — Чуркин, мастер лесного участка
 Алексей Крыченков — Алёша Великанов, лесоруб из бригады Ковригина
 Роман Филиппов — Вася Зайцев, лесоруб из бригады Ковригина
 Иван Косых — лесоруб, обедающий в столовой (нет в титрах)

 Виктор Маркин — фотокорреспондент (нет в титрах)
Для не указанных в титрах Михаила Кокшенова в роли лесоруба, пьющего воду в столовой, и Галины Стахановой в роли подруги Кати, ехавшей в поезде, эти эпизоды стали дебютами в кино.

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Борис Бедный
 Режиссёр-постановщик — Юрий Чулюкин
 Художественный руководитель — Юлий Райзман
 Оператор-постановщик — Тимофей Лебешев
 Композитор — Александра Пахмутова
 Текст песен — Михаил Матусовский
 Художник по костюмам — Лидия Наумова
 Директор картины — Л. Стулова

Создание фильма

Подбор актёров 
Готовясь к картине, Юрий Чулюкин пообещал роль Тоси своей жене, Наталье Кустинской. Кустинская серьёзно готовилась к пробам и ждала решения худсовета. Через некоторое время от знакомого оператора она узнала, что картина уже снимается и в главной роли занята Надежда Румянцева. Чулюкин оправдывался, что худсовет посчитал Кустинскую слишком красивой для образа Тоси, и в качестве примирения предложил ей роль Анфисы, но Кустинская отказалась. На роль Тоси предлагалось взять Валентину Малявину и Екатерину Савинову. Тосе по сценарию — восемнадцать лет, а Румянцевой на момент съёмок уже исполнилось тридцать. По задумке режиссёра, на экране Илья выглядит значительно старше Тоси, но в жизни актёры Рыбников и Румянцева ровесники. Весь гардероб Тоси Кислицыной — находка Надежды Румянцевой: актриса, по её воспоминаниям, увидела этот гардероб на своей знакомой, воспитаннице детского дома.

На роль Ильи первоначально пробовались Вячеслав Шалевич, Юрий Саранцев, Виктор Борцов и Юрий Белов, был утверждён Владимир Трещалов, но пришло распоряжение снимать Николая Рыбникова, удачно сыгравшего перед этим главного героя в фильме «Высота». Рыбникову роль очень понравилась, и, чтобы выглядеть моложе, он специально похудел на 20 кг. Ему хотелось, чтобы Анфису непременно сыграла его жена, Алла Ларионова. Но на роль была утверждёна Светлана Дружинина, которой понравилась роль и которой надоело играть сельских тружениц, и менять актрису Чулюкин не стал. Из-за этого Рыбников на протяжении съёмок общался с Дружининой с холодком. На роль Анфисы также хотели утвердить Клару Лучко, но той не понравилась роль.

На роль Нади Ерохиной пробовались Валентина Талызина (не прошла фотопробы) и Маргарита Криницына (давняя подруга режиссёра по ВГИКУ, которую не пропустила в картину Госкино, хотя Юрий Чулюкин и настаивал на её кандидатуре). В итоге эту роль сыграла Инна Макарова. На роль проверяющего из района режиссёр пригласил без кинопроб своего давнего друга, однокурсника Владимира Гусева, но тот отказался.

Места съёмок 
Посёлок лесорубов снимали в павильонах «Мосфильма» и на улице Мосфильмовской, где высадили около трёхсот деревьев и возвели декорации посёлка с вывеской «Леспромхоз». Натурные съёмки начались на Среднем Урале в Чусовском районе, в посёлке 
Бобровка (в эпизоде, в котором герои смотрят газету с размещённой фотографией Ильи, видно её название «Чусовской рабочий») Пермской области. Однако, поскольку снимать на тридцатиградусном морозе оказалось сложно, то после нескольких коротких сцен съёмочная группа продолжила работу в леспромхозе в Оленинском районе Тверской области, а финал сняли в Ялте.

Сцена с поездом снималась в Рязанской области на перегоне между станциями Спас-Клепики и Пилево.

В ноябре-декабре 1961 года съемки фильма заканчивали в поселке Яйва, тогда ещё Пермской области. Сказочные заснеженные ели, огромные сугробы, непрозрачный от мороза воздух — все это стало декорациями к фильму. В то время Яйвинский леспромхоз был одним из самых крупных, передовых в Советском Союзе, и места живописные.

Музыка 
Песню «Старый клён» написали поэт Михаил Матусовский и композитор Александра Пахмутова, исполнили её актёры Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. В фильме также прозвучала песня «Хорошие девчата» тех же авторов в исполнении октета «Лайне».

Песни из фильма были выпущены на грампластинках Апрелевским и другими заводами, с середины 1960-х фирмой «Мелодия».

Продолжение 
В конце 1990-х годов Светлана Дружинина (исполнительница роли Анфисы) в одном из интервью высказывала идею снять продолжение «Девчат», но проект так и не был осуществлён.

Кинопрокат 
Премьера комедии «Девчата» состоялась 7 марта 1962 года в Центральном доме кино (ЦДК) в Москве. На премьеру пришли все, кто участвовал в создании фильма, кроме актрисы Инны Макаровой, сыгравшей роль Нади. Она была обижена на то, что в процессе монтажа режиссёр убрал из фильма сцену, в которой её героиня, хотя «ей скоро двадцать восемь, а в таком возрасте за кого угодно пойдёшь», всё-таки расстаётся с нелюбимым женихом Ксан Ксанычем.

Советское начальство охарактеризовало комедию как «чересчур бытовую и мелковатую для советского экрана», поэтому фильму была присвоена третья прокатная категория. Но зрителям и критикам картина сразу понравилась, став одним из лидеров советского кинопроката. В 1962 премьерном году в СССР её посмотрели почти тридцать пять миллионов человек.

Издание на видео 
В 1980-е годы в СССР фильм начал выпускаться видеокомпанией «Видеопрограмма Госкино СССР» на видеокассетах в системе SECAM. С 1990 года фильм выпущен на видеокассетах кинообъединением «Крупный план», в 1995—1999 годах совместно с компанией «ВидеоМир», со звуком Hi-Fi Stereo и в системе PAL.

В России с 2001 года фильм полностью отреставрирован и перевыпущен на VHS и DVD объединением «Крупный план» в хорошем качестве изображения и звука. На DVD он выпущен в системе звука Dolby Digital 5.1 и Dolby Digital 1.0; дополнительно: «Фильмография» и «Коллекция комедий».

В 2013 году вышла Full HD-версия в формате Blu-ray, тоже отреставрированная компанией «Крупный план».

Награды 
 1962 — приз IV Международного кинофестиваля в Мар-дель-Плата (Аргентина) «За лучшее исполнение женской роли» актрисе Надежде Румянцевой. Зарубежные газеты называли актрису «Чарли Чаплином в юбке», а итальянцы — «русской Джульеттой Мазиной».
 1962 — почётный диплом Эдинбургского международного кинофестиваля (Шотландия).
 1962 — почётный диплом жюри родителей и учеников Международного фестиваля фильмов для молодёжи в Канне (Франция).

Примечания

Ссылки 

 «Девчата» на сайте «Энциклопедия отечественного кино» // russiancinema.ru
 Кинокомедия «Девчата» (СССР, 1961 год) в бесплатном онлайн-кинотеатре киноконцерна «Мосфильм» // cinema.mosfilm.ru
 Дарья Печорина. «Девчата» — вечная юность советского кино. «Наш фильм» // nashfilm.ru
 Сибирские морозы в фильме «Девчата» снимали в разгар лета. Газета «Комсомольская правда» // kp.ru (17 мая 2008 года)
 Ведущий: Андрей Малахов. ВИДЕО. Программа «Сегодня вечером». «Как снимали фильм „Девчата“» (выпуск от 22 марта 2014 года). «Первый канал» // 1tv.ru
 
 

Фильмы СССР 1961 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-мелодрамы СССР
Кинокомедии 1961 года
Кинокомедии СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Колоризированные фильмы
Экранизации повестей
Фильмы на русском языке